Ambrogio Colombo – doppiatore italiano
 Ambrogio Colombo – ingegnere e pilota italiano
 Ambrogio Colombo – ciclista italiano
 Ambrogio Colombo – ingegnere minerario italoargentino
 Ambrogio Colombo – politico italiano